Backus je priimek več znanih oseb:
 Billy Backus (1943 -), ameriški boksar
 Gus Backus (1937 - 2019), ameriški glasbenik
 Jim Backus (1913 - 1989), ameriški igralec
 John Backus (1924 - 2007), ameriški matematik